

Geografia
 Tavernier – census-designated place degli Stati Uniti d'America nello Stato della Florida

Persone
 Tavernier – cognome italiano
 Alexandra Tavernier (1993) – martellista francese
 Bertrand Tavernier (1941-2021) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese
 Émilie Tavernier Gamelin (1800-1851) – religiosa canadese
 James Tavernier (1991) – calciatore inglese
 Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) – viaggiatore e mercante francese
 René Tavernier (1915-1989) – poeta e filosofo francese